Mullah steht für:

 Mullah, islamischer Geistlicher, z. B.
 Mullah Dadullah (1966–2007), siehe Dadullah Akhund, afghanischer Talibananführer
 Mullah Husayn (1813–1849), persischer Geistlicher
 Mullah Krekar (* 1956), kurdischer Islamistenführer
 Mullah Nasreddin (13./14. Jahrhundert), siehe Nasreddin, türkisch-islamischer Humorist
 Mullah Omar (um 1959), siehe Mohammed Omar, afghanischer Talibananführer

Mullah oder Mulla ist der Familienname folgender Personen:
 Adel al-Mulla (1970–2022), katarischer Fußballspieler
 Fayad Mulla (* 1980), österreichischer Politiker
 Kalle Mullah, pakistanischer Fußballspieler
 Khaled Al-Mulla (* 1967), kuwaitischer Handballspieler
 Stephen Ameyu Martin Mulla (* 1964), sudanesischer Geistlicher, katholischer Bischof von Torit

Siehe auch
 Mullah-Stachelmaus, Art der Stachelmäuse